L'édition 2007 du tournoi de Chine s'est déroulée du 10 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Fernando González remporte le tournoi en simple en battant Tommy Robredo en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Rik De Voest et Ashley Fisher s'imposent en finale face à Chris Haggard et Lu Yen-hsun. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2007)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Compétition de tennis à Pékin
Chine
Sport en Chine en 2007
Tennis en septembre 2007